

L 

L
Musiklabel L